Lega Nazionale A 1996-1997 – edizione della competizione di calcio maschile svizzera
 Lega Nazionale A 1996-1997 – edizione della competizione di calcio femminile svizzera
 Lega Nazionale A 1996-1997 – edizione della competizione di hockey su ghiaccio maschile svizzera